Дени́с Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Денис Владимирович (род. 1979) — российский спортсмен, каратист.
 Лаврентьев, Денис Олегович (род. 1988) — российский самбист, дзюдоист, победитель первенств Европы и Мира по самбо.